Hartmannsreit ist der Ortsname von

 Hartmannsreit (Eging am See), Ortsteil des Marktes Eging am See, Landkreis Passau, Bayern
 Hartmannsreit (Schönberg), Ortsteil des Marktes Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern